Na Noi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nan, Thailanda, cu o populație de 32.560 de locuitori și o suprafață de 1.408,122 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 66 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nan